Il existe en Nouvelle-Zélande deux lacs Rotoiti :
Le lac Rotoiti de la région de Tasman ;
Le lac Rotoiti de la région de Bay of Plenty ;